

Geografia 
 Gernsheim – città tedesca nel land dell'Assia

Persone 
 Friedrich Gernsheim – musicista e direttore d'orchestra tedesco
 Helmut Gernsheim – fotografo, storico della fotografia e collezionista tedesco